Max Steel (speelgoed), Amerikaans actiefigurenreeks van Mattel
 Max Steel (2000), animatieserie uit 2000
 Max Steel (2013), animatieserie uit 2013
 Max Steel (film), Amerikaanse film uit 2016
 Max Steel (computerspel), computerspel voor de Sega Dreamcast